Мэ́ри Э́ллен Тре́йнор (; , Сан-Франциско — , Монтесито) — американская актриса, наиболее известная ролями доктора Стефани Вудс в «Смертельном оружии» и Гарриет Уолш в фильме «Балбесы».

Биография 
Мэри Эллен Трейнор родилась в Сан-Франциско. Обучалась вещательной журналистике в Университете штата Калифорния в Сан-Диего. Во время обучения, была приглашена работать ведущей прямого эфира на радиостанции KSDO (Сан-Диего). Вскоре получила должность редактора на станции KCBS-TV (Лос-Анджелес). Позднее работала помощником кинорежиссёра. Во время съёмок фильма «Тысяча девятьсот сорок первый» была помощником режиссёра Стивена Спилберга. Одним из сценаристов этого фильма был Роберт Земекис, который в 1980 году стал её мужем. В конце 1982 начала актёрскую карьеру, снявшись в эпизоде телесериала «Весёлая компания». В браке с Земекисом, продлившемся до 2000 года, родила сына — Александра (род. 1985).

В 1990—1993 годах она играла роль матери главного героя в ситкоме телекомпании Fox «Паркер Льюис не теряется», а в 1999—2002 годах — роль Дайан Эванс в американском телевизионном фантастическом телесериале «Город пришельцев». Также она часто появлялась в фильмах Ричарда Доннера и Роберта Земекиса.

Скончалась 20 мая 2015 в собственном доме в Монтесито. Причина смерти — рак поджелудочной железы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы США
Умершие от рака поджелудочной железы
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего